Пе́рельман (Пе́рлман, Пе́рльман) — еврейская фамилия. Происходит от женского имени  (идиш: жемчуг).

Известные носители:

Перельман 
 Перельман, Александр Ильич (1916—1998) — почвовед и геохимик, доктор геолого-минералогических наук.
 Перельман, Арон Фишелевич (Филиппович) (1876—1954) — русский и советский издатель, редактор и публицист.
 Перельман, Вадим Валерьевич (род. 1963) — американский кинорежиссёр.
 
 Перельман, Владимир Осипович (ок. 1870 — 1922) — российский скульптор, с 1890-х годов постоянно проживал во Франции.
 Перельман, Григорий Яковлевич (род. 1966) — российский математик, доказавший в 2002—2003 годах гипотезу Пуанкаре.
 Перельман, Израиль Моисеевич (1892—1954) — советский хирург.
 Перельман, Иосиф Исидорович (псевдоним Осип Дымов; 1878—1959) — русский и еврейский (идиш) писатель, брат Я. И. Перельмана.
 Перельман, Йерухам Йехуда Лейб (1835—1896) — главный раввин Минска.
 Перельман, Лейзер-Ицхок (псевдоним Элиэзер Бен-Йехуда; 1859—1922) — «отец» современного иврита.
 Перельман, Максим Олегович (род. 1977) — генеральный директор холдинга «Новомет», крупнейшего российского производителя насосов для добычи нефти.
 Перельман, Марк Ефимович (1932—2010) — физик-теоретик.
 Перельман, Михаил Израилевич (1924—2013) — торакальный хирург, академик РАМН.
 Перельман, Натан Ефимович (1906—2002) — советский пианист и музыкальный педагог.
 Перельман, Наум Фроймович (род. 1945) — молдавский советский физик.
 Перельман, Сидни Джозеф (публиковался как S. J. Perelman; 1904—1979) — американский писатель-сатирик и сценарист.
 Перельман, Хаим (1912—1984) — бельгийский философ, логик, профессор.
 Перельман, Шмуэль (1887—1958) — израильский писатель, переводчик, редактор.
 Перельман, Яков Исидорович (1882—1942) — советский учёный, популяризатор физико-математических наук, основоположник жанра научно-занимательной литературы.

Перлман 
  (1888—1959) — американский экономист, профессор Висконсинского университета.
 Перлман, Ицхак (род. 1945) — американский скрипач.
 Перлман, Марк (1923—2006) — американский экономист, редактор экономических журналов.
 Перлман, Натан (1887—1952) — американский юрист и политик.
 Перлман, Реа (род. 1948) — американская актриса.
 Перлман, Рон (род. 1950) — американский актёр.
 Перлман, Стив — американский разработчик аппаратного и программного обеспечения.
 Перлман, Фреди (1934—1985) — американский теоретик и активист анархизма.

Перльман 
 Перльман, Михаил Романович (1923—2002) — советский гимнаст, олимпийский чемпион.

Прочее 
 Перельман — лунный кратер, названный в честь Я. И. Перельмана.
 50033 Перельман — астероид главного пояса, названный в честь Г. Я. Перельмана.

Примечания

См. также 
 Перл (фамилия)
 Жемчугов
 Преман